Henkenhagen ist der deutsche Name folgender Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Henkenhagen, ehemals im Kreis Cammin, Ort in der Gmina Golczewo; siehe: Upadły
 Henkenhagen, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Ort in der Gmina Ustronie Morskie; siehe: Ustronie Morskie
 Henkenhagen, ehemals im Kreis Regenwalde, Ort in der Gmina Węgorzyno; siehe: Wiewiecko